Zühlsdorf steht für:

 Zühlsdorf, Ortsteil der Gemeinde Mühlenbecker Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg

Zühlsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Zühlsdorf (1917–1988), deutscher Fotograf
 Erik Zühlsdorf (* 1990), deutscher Filmautor und Kurzfilmregisseur

Siehe auch:

 Zühlsdorff